Michel Delaroche peut désigner :

 Michel Delaroche (1775-1852), homme politique français ;
 Michel Delaroche, nom de plume de Boris Vian.